

А 
 Ајдановац,

Б 
 Бабичко,
 Баваниште,
 Базовик,
 Бања,
 Бањска,
 Бела Црква,
 Беочин,
 Беркасово, 
 Бешеново,
 Бијеле Воде,
 Бинач,
 Бистрица,
 Благовештење,
 Благовештење,
 Благовештење Рудничко, 
 Боговађа,
 Богоштица,
 Богородица Хвостанска,
 Бођани,
 Бошњане,
 Брадача,
 Брајина,
 Брезовац,
 Бресница,
 Будисавци,
 Буково.

В 
 Ваведење Београдско,
 Вазнесење Овчарско,
 Ваљевска Грачаница,
 Велика Ремета,
 Велика Дренова,
 Велуће,
 Вета,
 Високи Дечани,
 Височка Ржана,
 Витовница,
 Влајковац,
 Водица,
 Водице,
 Војловица,
 Вољавча,
 Врањаш,
 Вратна,
 Враћевшница,
 Врачево,
 Врдник,
 Вујан,
 Вујска.

Г 
 Габровац,
 Годовик,
 Голема Њива,
 Гориоч,
 Горња Каменица,
 Горња Савина испосница,
 Горњак,
 Горње Жапско,
 Горње Неродимље,
 Горњи Матејевац,
 Горчинце,
 Грабовац,
 Грабово,
 Градац,
 Грачаница,
 Гргетег, 
 Грлиште,
 Грнчарица.

Д 
 Давидовица,
 Девич,
 Денковац,
 Дивљане,
 Дивостин,
 Дивша,
 Добра Вода,
 Добреш,
 Добри Поток,
 Добрић,
 Доброводица,
 Довоља,
 Докмир,
 Доња Каменица,
 Доња Савина испосница,
 Драганац,
 Драча,
 Дренча,
 Дробњаци,
 Дубница,
 Дубница,
 Дубоки Поток,
 Дубрава.

Ђ 
 Ђунис,
 Ђурђеви ступови.

Ж 
 Ждрело,
 Жилинци,
 Жича.

З 
 Завидинце,
 Заова,
 Згодачица, 
 Златенац,
 Зочиште.

И 
 Иверица,
 Ивковић,
 Изатовац,
 Извор,
 Илиње,
 Илиње.

Ј 
 Јазак,
 Јаковић,
 Јања,
 Јашуња,
 Јежевица,
 Јерменчић,
 Јовања,
 Јовање, 
 Јошаница.

К 
 Кабаш,
 Каленић,
 Калудра,
 Каменац, 
 Каменица,
 Каона,
 Кастељан,
 Каћ,
 Кацапун,
 Клисура,
 Кметовце,
 Ковиљ,
 Ковиље,
 Козарски манастир,
 Козји Дол,
 Коморане,
 Кончул,
 Копорин,
 Кориша,
 Короглаш,
 Крепичевац,
 Криваја,
 Крупац,
 Крушедол,
 Крчмар,
 Кувеждин,
 Куманица.

Л 
 Лазарица,
 Лапушња,
 Лелић,
 Лепенац,
 Лепчинце,
 Лешје,
 Липар,
 Липовац,
 Лозица,
 Лопардинце.

Љ 
 Љубостиња.

М 
 Мажићи,
 Макрешане,
 Мала Ремета,
 Манасија,
 Манастирак,
 Манастирица,
 Манастирче,
 Матејча,
 Меркшинац,
 Месић,
 Милевци,
 Мелентија,
 Милешева,
 Мили,
 Миљково,
 Мислођин,
 Моравци,
 Мрзеница,
 Мртвица,
 Муштар,
 Мушутиште.

Н 
 Наупара,
 Никоље,
 Никоље,
 Нимник,
 Нова Павлица,
 Ново Хопово.

О 
 Обед,
 Ораовица,
 Ораовица.

П 
 Павловац,
 Паља,
 Петковача,
 Петина,
 Петковица,
 Петковица,
 Петковица Рудничка,
 Пећка патријаршија,
 Пиносава, 
 Пирковац,
 Планиница,
 Плеш,
 Плочник,
 Плужац,
 Поганово,
 Покајница,
 Прекопеча,
 Преображење,
 Прерадовац,
 Привина Глава,
 Придворица,
 Прохор Пчињски,
 Пустиња,
 Пустиња (пријепољска).

Р 
 Раваница,
 Радовашница,
 Радошин,
 Рајиновац,
 Раковац,
 Раковица,
 Ралетинац,
 Рамаћа,
 Рача,
 Решковица,
 Рибница,
 Рожањ,
 Рсовци,
 Рударе,
 Руденица,
 Рујан,
 Рујевац,
 Рукумија.

С 
 Сабор Српских Светитеља,
 Савинац,
 Саринац,
 Света Меланија,
 Свети Онфурије
 Света Тројица,
 Свете Тројице,
 Свете Тројице,
 Свети Јован,
 Свети Јован Главосек,
 Свети Никола,
 Свети Роман, 
 Светих Арханђела,
 Свети арханђел Гаврило,
 Светог оца Николаја,
 Светог Стефана,
 Својново,
 Сељани,
 Сењак,
 Сестрољин,
 Сибница,
 Сињац,
 Сисојевац,
 Сићево,
 Сланци,
 Смиловци,
 Содерце,
 Соко,
 Соколица,
 Сопоћани,
 Средиште,
 Сретење,
 Стара Павлица,
 Стари Гај,
 Старо Хопово,
 Стјеник,
 Стрмац,
 Стубал,
 Студеница,
 Суводол,
 Суково.

Т 
 Темска,
 Томић,
 Тресије,
 Трнава,
 Троноша,
 Тумане,
 Тушимља.

Ћ 
 Ћелије,
 Ћелије.

У 
 Убожац,
 Увац,
 Успење Кабларско.

Ф 
 Фенек.

Х 
 Хајдучица,
 Хопово.

Ц 
 Црковница,
 Црна Река.

Ч 
 Чиниглавци,
 Читлук,
 Чокешина,
 Чукљеник.

Ш 
 Шишатовац.